Akwa Group: azienda marocchina; oggi Afriquia
 Akwa: quartiere di Douala in Camerun